Ally steht für:

 Ally (Cantal), französische Gemeinde im Département Cantal
 Ally (Haute-Loire), französische Gemeinde im Département Haute-Loire
 Titelfigur der US-amerikanischen Fernsehserie Ally McBeal
 Ally (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 ally, ein „Verbündeter“ in Computerspielen, siehe Computerspieler-Jargon #A
Ally (Schlagwort), Verbündeter einer diskriminierten Gruppe
 Ally Wash, Fluss im US-Bundesstaat Arizona
 Ally Financial, US-amerikanisches Finanzunternehmen

Ally ist der Familienname folgender Personen:
 Bradley Ally (* 1986), barbadischer Schwimmer
 Haji Ally (* 1968), tansanischer Boxer

 Tony Ally (* 1973), britischer Wasserspringer
 Usman Ally, US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Austin & Ally, Fernsehserie (seit 2011)
 Aly